Тагиш:

 Тагиш — индейский народ группы атапасков в Канаде.
 Тагиш — озеро на границе провинции Британская Колумбия и территории Юкон в Канаде.
 Тагиш — дорога, проходит по территории Юкон, Канада.
 Тагиш — язык народа тагиш, распространён в Канаде, в территории Юкон.